csapó filmkészítésnél használt eszköz
 csapó  a gyapjú tisztításával foglalkozó mesterember, gubás, gubacsapó, gubakészítő
 Csapó, magyar családnév